Tănase steht für:

 Tănase (Fluss), Fluss in Rumänien

Tănase ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Tănase (* 1971), moldawischer Politiker
 Anca Tănase (* 1968), rumänische Ruderin
 Carmen Tănase (* 1961), rumänische Schauspielerin

 Cristian Tănase (* 1987), rumänischer Fußballspieler
 Dinu Tănase (* 1946), rumänischer Filmregisseur
 Florin Tănase (* 1994), rumänischer Fußballspieler
 Gabriela Doina Tănase (* 1979), rumänische Handballspielerin
 Gheorghe Tănase (* 1928), rumänischer Politiker (PMR/PCR)
 Joița Tănase (* 1948), rumänischer Jurist und Diplomat
 Laurențiu Tănase (* 1967), rumänischer Theologe
 Maria Tănase (1913–1963), rumänische Sängerin
 Marian Tănase (* 1997), rumänischer Leichtathlet
 Marioara Tănase (1940–1970), rumänische Sängerin
 Nicuță Tănase (1924–1986), rumänischer Schriftsteller
 Paul Tănase (1950–2009), rumänischer Boxer und Boxtrainer
 Stelian Tănase (* 1952), rumänischer Politiker, Schriftsteller und Journalist
 Tănase Tănase (* 1925), rumänischer Volleyballtrainer
 Tudor Tănase (* 1947), rumänischer General

 Zaharia Tănase (1891–1967), rumänischer Politiker (PMR)